Список округов штата Калифорния — свод наиболее общих сведений об административном делении штата Калифорния в США. На начало 2009 года территория штата разделена на 58 округов (). Первые восемнадцать округов  были созданы 4 января 1850 года. О происхождении названий округов — Этимология названий округов.

Код Федерального стандарта обработки информации () состоит из двузначного кода штата Калифорния 06 и трёхзначного кода округа.

Список округов

Примечания

Дополнительно 
 Этимология названий округов

 
Кали
Округа